Durdu ist der Nachname von
 Agnès Durdu (* 1964), luxemburgische Juristin und Politikerin
 Berkan Durdu (* 1998), deutsch-türkischer Fußballspieler
 Merve Durdu (* 1996), türkische Handballspielerin
 Ramazan Durdu (* 1983), türkischer Fußballspieler
 Tülay Durdu (* 1974), deutsche Politikerin